Le tournoi de tennis de Frinton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1970 se dispute à Frinton-on-Sea du 13 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nell Truman et Winnie Shaw.

En double mixte, la paire Ann Haydon-Jones et Hank Irvine enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Frinton

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Frinton
Tennis en Angleterre en 1970
Tennis en juillet 1970